Haploskupina Z je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina Z vznikla na území Střední Asie. Její předchůdkyní byla haploskupina M.

Její největší variabilita byla nalezena v Koreji, na severu Číny a ve Střední Asii. Nejrozšířenější je však v Rusku a mezi Laponci na severu Skandinávie.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

Z